Gibraltar Open 2018 – siedemnasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 7-11 marca 2018 w Tercentenary Sports Hall w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 25 000 
II miejsce: £ 12 000 
Półfinalista: £ 6 000 
Ćwierćfinalista: £ 4 000 
Ostatnia 16: £ 3 000 
Ostatnia 32: £ 2 000 
Ostatnia 64: £ 1 000 

Pula nagród: £ 153 000

Rundy kwalifikacyjne

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe 

 140, 130  Stuart Bingham
 140  Scott Donaldson
 140  Anthony McGill
 135, 107  Kyren Wilson
 134  Martin O’Donnell
 130  Li Hang
 130  Jack Lisowski
 128  Jackson Page
 123  Mike Finn
 123  Cao Yupeng
 122, 113, 105  Joe Perry
 121  Jamie O’Neill
 118  Dominic Dale

 115, 100  Liang Wenbo
 112, 104  Jamie Cope
 112  Hammad Miah
 112  Gary Wilson
 111, 107, 104, 100  Ryan Day
 110  Jamie Jones
 109, 107  Zhang Anda
 108  Tian Pengfei
 104  Michael Georgiou
 104  Craig Steadman
 100  Oliver Brown
 100  Zhao Xintong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Gibraltar Open
2018 w sporcie
2018 w Europie
Gibraltar w XXI wieku